Courtomer kan syfta på:
 Courtomer, Orne
 Courtomer, Seine-et-Marne